Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2012 du tournoi de Wimbledon.

Primes et points

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Les têtes de série sont désignées en fonction du classement mondial mais sont légèrement ajustées en fonction des performances passées des joueurs sur gazon, notamment à Wimbledon.
 Les wilds cards choisies
 Trois joueurs peuvent prétendre occuper la première place du classement ATP à l'issue du tournoi : Novak Djokovic (assuré de conserver sa place de numéro 1 mondial s'il accède à la finale), Rafael Nadal (en cas de victoire, et à condition que Djokovic ne dépasse pas les quarts de finale) et Roger Federer (en cas de victoire).
 Le Suédois Robin Söderling est contraint de déclarer forfait pour le tournoi en raison d'une mononucléose contractée durant l'été 2011, il a été remplacé du la Slovène Blaž Kavčič.
 Le Français Gaël Monfils, blessé au genou, déclare également forfait 4 jours avant le début du tournoi, ce qui permet à Kevin Anderson d'être tête de série. Il a été remplacé a lucky loser du l'Américain Wayne Odesnik.
 Nicolas Mahut et John Isner, adversaires d'un match historique durant le tournoi de Wimbledon 2010 (70-68 au dernier set pour Isner, plus long match de tous les temps), pouvaient se retrouver pour la troisième fois consécutive à Wimbledon car le tirage au sort rendait possible leur rencontre dès le deuxième tour, mais tous les deux ont été battus par Alejandro Falla, Isner au premier tour, Mahut au deuxième.

Pendant le tournoi 
 Le premier jour du tournoi, deux matchs ont été interrompus par la nuit : le match opposant la tête de série  Nicolás Almagro au Belge Olivier Rochus alors qu'ils étaient dans le cinquième set (6-7, 3-6, 7-6, 6-2, 2-2) et celui qui opposait l'Italien Paolo Lorenzi au Français Nicolas Mahut, alors sur le point de commencer le cinquième set juste avant l'interruption (3-6, 7-5, 7-6, 5-7).
 Le deuxième jour du tournoi, plusieurs matchs ont été interrompus par la pluie et, vu l'heure tardive de reprise, également par la nuit. C'était notamment le cas pour Milos Raonic, Łukasz Kubot et Jürgen Melzer qui servaient tous pour le gain du match, Melzer venant même de manquer 3 balles de matchs avant l'interruption.
 Ernests Gulbis bat Tomáš Berdych, un des favoris du tournoi, en trois tie-breaks dès le premier tour.
 Le prince Charles, qui n'était pas venu depuis 42 ans à Wimbledon (1970), a assisté au match entre Roger Federer et Fabio Fognini.
 Rafael Nadal, numéro 2 mondial, finaliste sortant et deux fois vainqueur (2008 et 2010), est éliminé dès le deuxième tour par le Tchèque Lukáš Rosol,  mondial. C'est le plus mauvais résultat de Nadal en Grand Chelem depuis Wimbledon 2005. Avant cette élimination, il avait atteint la finale des cinq derniers tournois majeurs.
 Roger Federer, numéro 3 mondial, remonte un déficit de 2 sets à 0 face à Julien Benneteau au  pour s'imposer 6-1 dans le cinquième set.
 En battant le Colombien Alejandro Falla au troisième tour, Denis Istomin devient le premier joueur ouzbek de l'Histoire à atteindre les huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem.
 Le Croate Marin Čilić et l'Américain Sam Querrey ont disputé, au troisième tour, le deuxième match le plus long de l'histoire de Wimbledon, remporté par le premier en cinq sets et après  de jeu. Le score du cinquième set était de 17-15.
 Le match entre Andy Murray et Márcos Baghdatís est devenu la rencontre la plus tardive de l'histoire du tournoi en se finissant à . Les règles prévoient un arrêt des matchs au plus tard à  à cause du voisinage. Le match s'est terminé sous l'éclairage du toit amovible déployé.

 La victoire en 3 sets de Viktor Troicki contre Juan Mónaco a mis fin à une série du Serbe de 7 matchs en 5 sets gagnés ou perdus dans les tournois du Grand Chelem (US Open 2011, Open d'Australie 2012, Roland Garros 2012 et Wimbledon 2012)
 Parmi les joueurs en 1/8 de finale, Richard Gasquet est le seul à ne pas avoir perdu un set et Jo-Wilfried Tsonga est le seul à ne pas avoir perdu son service.
 Philipp Kohlschreiber est le seul joueur en 1/4 à ne jamais avoir atteint ce tour, tandis que son compatriote Florian Mayer réussit un retour à ce niveau huit ans après son quart de 2004 à Wimbledon. L'Allemagne est le seul pays à compter deux joueurs en 1/4 de finale. Il n'y avait plus eu autant d'Allemands en 1/4 depuis 1997 où trois d'entre eux avaient atteint ce stade de la compétition.
 Premier quart de finale à Wimbledon pour David Ferrer qui perd contre Andy Murray et premier également pour Mikhail Youzhny qui accomplit tous les quarts en Grand Chelem mais perd pour la quatorzième fois contre Roger Federer sans aucune victoire.
 Florian Mayer, 1/4 de finaliste, est le deuxième joueur le mieux classé (29) après Mardy Fish (12) à ne pas vouloir participer au tournoi de tennis des Jeux olympiques de Londres sur gazon qui se joue dans un mois (classement du  pour les Jeux olympiques).
 Roger Federer atteint la  de Grand Chelem de sa carrière et sa  à Wimbledon. C'est également la  consécutive qu'il atteint au moins une finale de Grand Chelem. En cas de victoire, il est assuré de redevenir numéro 1 mondial.
 Andy Murray atteint la finale ; c'est la première fois depuis 1938 qu'un Britannique accède à la finale.
 Match gagné après avoir sauvé une/plusieurs balle(s) de match :
 Alejandro Falla sauve contre John Isner (1 ) sur son service ;
 Guillermo García-López sauve contre Édouard Roger-Vasselin (3 ) en retour de service.
 Match gagné après avoir été mené de 2 sets :
 Nicolás Almagro contre Olivier Rochus () ;
 Florian Mayer contre Philipp Petzschner () ;
 Íñigo Cervantes contre Flavio Cipolla () ;
 Malek Jaziri contre Jürgen Zopp () ;
 Roger Federer contre Julien Benneteau () ;
 Abandons : Serhiy Stakhovsky (), Filippo Volandri (), Paul-Henri Mathieu (), Potito Starace ()

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2012
Tennis en Angleterre en 2012
Wimbledon Simple messieurs
Tennis en juin 2012
Tennis en juillet 2012